Folgende Liste sortiert die 50 größten unterstaatliche Verwaltungseinheiten nach ihrer Fläche (Land- und Wasserfläche) in Quadratkilometer. Dabei sind nur Verwaltungseinheiten der obersten Kategorie eines Landes aufgelistet. Zur Zweckmäßigkeit gebildete Regionen ohne Verwaltungsautonomie wie die 8 Föderationskreise von Russland sind nicht mitgezählt.

Liste 
Die 50 größten staatlichen Verwaltungseinheiten nach Fläche. Angegeben ist zudem das Verwaltungszentrum (Hauptstadt), die Art der Verwaltungseinheit, das Land zu dem die Verwaltungseinheit gehört und die Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer an Landfläche.

Siehe auch 
 Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl

Einzelnachweise 

Liste (Verwaltungseinheiten)